Paul Griffin (wielrenner), een Iers wielrenner
 Paul Griffin (muzikant), een Amerikaans muzikant
 Paul Griffin (bokser), een Iers bokser
 Paul Griffin (basketballer), een Amerikaans basketballer
 Paul Griffin (Gaelic footballer), een Iers Gaelic footballer
 Paul Griffin (roeier), een Iers roeier